Јосип Мароти (Марибор, 18. децембар 1922 — Загреб, 24. јул 2011) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те▲
|-
| 1949. || Застава || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те▲
|-
| 1958. || Свемирска патрола ТВ филм || /
|-
| 1959. || Три Ане || Цимер из хотелске собе
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1960. || Непознати ТВ филм || /
|-
| 1960. || Натјечај за црну причу ТВ филм || /
|-
| 1960. || Стољетна ескадра ТВ серија || /
|-
| 1961. || Мартин у облацима || Пројектант
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима || Гост на забави
|-
| 1961. || Судар на паралелама || Господин с даровима
|-
| 1961. || Довиђења магарчићу ТВ филм || /
|-
| 1962. || Близанци ТВ филм || /
|-
| 1963. || Женидба господина Марципана Кратки филм || /
|-
| 1963. || У пролазу ТВ филм || /
|-
| 1964. || Прометеј с отока Вишевице || Грго, ратни друг
|-
| 1964. || Тисућу и једна страст ТВ филм || /
|-
| 1965. || Дилеме ТВ серија || /
|-
| 1966. || Спасавање части ТВ филм || Отац
|-
| 1966. || Прикупљање храбрости ТВ филм || Милета
|-
| 1967. || Године ратне, године мирне ТВ филм || /
|-
| 1967. || Ладањска секта ТВ филм || /
|-
| 1967. || Пријатељи ТВ филм || Јозица
|-
| 1967. || Четврти супутник || /
|-
| 1968. || Голи човјек || Шјор Лино, одвјетник
|-
| 1968. || Сјенке ТВ филм || /
|-
| 1968. || Агент из Вадуза ТВ филм || /
|-
| 1969. || Дневник Оченашека ТВ мини серија || Госпон с куглане
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ филм || 
|-
| 1970. || Сам човјек ТВ серија || 
|-
| 1970. || Пут у рај || Маестро Родолфо
|-
| 1970. || Станица тел ТВ филм || /
|-
| 1970. || Пансион с топлом и хладном водом ТВ филм || /
|-
| 1970. || Златни младић ТВ серија || /
|-
| 1970. || Посвећено Антону ТВ филм || /
|-
| 1970. || Глорија ТВ филм || Глоријин отац
|-
| 1971. || Пријатељско оговарање ТВ филм || /
|-
| 1972. || Пјетлов кљун ТВ филм || Конобар
|-
| 1972. || Драмолет по Ћирибилију ТВ филм || /
|-
| 1973. || Сеоба душе ТВ филм || /
|-
| 1974. || У регистратури ТВ серија || Илустрисимус
|-
| 1974. || Праведник ТВ филм || /
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573 || Ноћни стражар у граду
|-
| 1977. || Никола Тесла ТВ серија || Директор Едисоновог електричног друштва за Еуропу
|-
| 1978. || Око ТВ филм || Ловра Фурат
|-
| 1978. || Испит зрелости ТВ филм || Професор књижевности
|-
| 1978. || Роко и Цицибела ТВ филм || Трговац
|-
| 1978. || Кармине ТВ филм || /
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме ТВ серија || /
|-
| 1979. || Анно домини 1573 ТВ серија || Ноћни стражар у граду
|-
| 1979. || -{Mathias Sandorf }- ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1978 1980. || Пуном паром ТВ мини серија || Лијечник
|-
| 1981. || Краљево ТВ филм || /
|-
| 1981. || Аретеј ТВ филм || /
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1983. || Не ТВ филм || Јозица
|-
| 1985. || Антиказанова || /
|-
| 1986. || Чудесна шума || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Лујо
|-
| 1988. || Вила Орхидеја || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || -{The Little Flying Bears}- ТВ серија || /
|-
| 1990. || Љето за сјећање || /
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши ТВ мини серија || /
|-
| 1991. || Чаруга || Кочијаш
|-
| 1994. || Сваки пут кад се растајемо ТВ филм || Сусјед
|-
| 1996. || Препознавање ТВ филм || Пензионер 1
|-
| 1997. || Руско месо || Господин у парку
|-
| 1997. || Пушка за успављивање || Доктор Јаворчић (као Боби Маротти)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2002. || Обећана земља ТВ серија || /
|-
| 2002. || 24 сата || Професор
|-
| 2003. || Мишоловка Волта Дизнија ТВ филм || /
|-
| 2004. || -{Verflüchtigung}- || 2 Мафиосо
|-
| 2004. || Није бед || Здравек
|-
| 2005. || Наша мала клиника ТВ серија || Др. Бутина
|-
| 2005. || Кад звони ТВ серија || Умировљеник
|-
| 2005. || Жутокљунац ТВ серија || Ратник
|-
| 2005 2006. || Битанге и принцезе ТВ серија || Станодавац
|-
| 2006. || Одмори се, заслужио си ТВ серија || Бамби
|-
| 2007. || Пјевајте нешто љубавно || Господин Хрњак
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1922.
Умрли 2011.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Мариборчани